Jerzy Kaczmarek (1929–1995) – polski aktor
 Jerzy Kaczmarek (ur. 1942) – polski polityk
 Jerzy Kaczmarek (ur. 1948) – polski szermierz
 Jerzy Kaczmarek (ur. 1961) – polski bokser
 Jerzy Kaczmarek – polski matematyk, dr hab.
 Jerzy Kaczmarek – polski informatyk, dr hab.
 Jerzy Kaczmarek (1964–2021) – polski socjolog, dr hab.